Statistische methode, zie schatten
 Een ander woord voor belasting of heffing
 Afgedwongen heffing of tribuut of opgelegde last